Gvineja, država u Africi
 Ekvatorska Gvineja, država u Africi
 Gvineja Bisau, država u Africi
 Gvineja (regija), regija u Africi
 Papua Nova Gvineja, država u Oceaniji
 Nova Gvineja, otok u zapadnom dijelu Pacifika na kojem se nalazi veći dio Papue Nove Gvineje

Slični nazivi 
 Gvajana, država u Južnoj Americi
 Francuska Gvajana, francuski prekomorski département u Južnoj Americi
 Nizozemska Gvajana, nekadašnji naziv za današnju državu Surinam